Карпушкин — фамилия.

Известные носители
 Карпушкин, Геннадий Григорьевич (1940—2015) — советский и российский хозяйственный руководитель в промышленности и на транспорте, глава администрации (мэр) города Бийска Алтайского края в 1992—2004 годах.
 Карпушкин, Михаил Павлович (1909—1994) — Герой Социалистического Труда.